X-klass kan avse:

 X-klass (ubåt) – en brittisk fartygsklass bestående av miniubåtar
 X-klass (livbåt) – en brittisk båtklass bestående av livbåtar som användes av RNLI